Пинкстон — многозначный термин:

 Пинкстон () — деревня в Дербишире, Англия, известная своим фарфором.
 Пинкстон, Кларенс (, (1900—1961) — американский прыгун в воду, олимпийский чемпион.